Ivaiensi – abitanti di Ivaí
Ivaiensi – abitanti di Nova Aliança do Ivaí
Ivaiensi – abitanti di São Pedro do Ivaí